Duvernay désigne plusieurs lieux situés au Canada et plusieurs personnalités.

Géographie 

 Duvernay (Laval), quartier de la ville de Laval au Québec.
 Duvernay (Alberta), village franco-albertain, situé dans la province de l'Alberta au Canada.

Personnalités 

 Ava DuVernay, distributrice de films et réalisatrice américaine ;
 Ludger Duvernay, imprimeur, éditeur, fonctionnaire, journaliste et homme politique québécois.

Patronyme québécois